57-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 7 по 13 марта 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу второй год подряд одержал словенский  велогонщик Тадей Погачар.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и две лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix и Arkéa-Samsic. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 24 команды.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2022 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2022 году
Март 2022 года